Corfú, illa grega a la mar Jònica
 Corfú (ciutat), ciutat al nord-oest de Grècia capital i ciutat principal de l'illa i de la prefectura de Corfú 
 Prefectura de Corfú 
 Estret o canal de Corfú, cos d'aigua estret entre les costes d'Albània i Grècia a l'est i l'illa de Corfú a l'oest
 Corfu, població dels Estats Units a l'estat de Nova York 
 Incident del canal de Corfú, tres episodis separats en els quals es varen veure implicats vaixells de la Royal Navy al Canal de Corfú l'any 1946
 Incident de Corfú, crisi diplomàtica que va enfrontar el Regne de Grècia i el Regne d'Itàlia l'any 1923